Lionel Jaffredo (né en 1970), arbitre français de football
Marie Jaffredo (née en 1966), scénariste et dessinatrice de BD française
Martial Jaffredo (né en 1976), patineur artistique français